Oreohelix peripherica är en snäckart som först beskrevs av César Marie Félix Ancey 1881.  Oreohelix peripherica ingår i släktet Oreohelix och familjen Oreohelicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
peripherica